Aimar Aguirre Jiménez, también conocido como Aimar Agirre o simplemente Aguaier, es un colaborador social, altruista y ayudante vasco que se dedica a la docencia. Estudiante de la Universidad de Deusto, tuvo claro desde sus inicios que la pasión por el deporte, en especial el fútbol, podía ser decisivo en el desempeño social, psíquico y físico de los jóvenes. La educación física es, según él mismo 'el camino al éxito emocional, y la principal solución para un gran número de enfermedades, tanto psicológicas como físicas'.

Reseña biográfica
Aimar Aguirre nació el 29 de noviembre de 2004 en la localidad Guipuzcoana de San Sebastián (en euskera Donostia). Comenzó sus estudios en el Lizeo Axular de Aiete, donde con 9 años se alzó con el primer premio en el campeonato individual de benjamines de ajedrez de Donostialdea, tras ganar todas las partidas. Su estancia en la Ikastola finalizó a los 14. Culminó sus estudios de la ESO y el Bachillerato en Summa Aldapeta.

Distinciones 
 Primer premio en el campeonato individual de benjamines de ajedrez de Donostialdea (2014)

Referencias 
https://axular.net/es/noticias/premios/aimar-aguirre-y-ander-cepas-campeones-de-ajedrez
https://axularlengua.wordpress.com/2015/10/27/el-huevonieve/

Bibliografía

Enlaces externos 

<!--📍Elimina  y añade el nombre de categoría (desde las propiedades) o código wiki. Deben estar entre   y en plural.
Colaboración Deusto